Петуховщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Петуховщина — деревня в Ляховичском районе Брестской области.
 Петуховщина — хутор в Браславском районе Витебской области.
 Петуховщина — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Петуховщина — деревня в Несвижском районе Минской области.

Россия 
 Петуховщина — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.